Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1946 – były 5. nieoficjalną, powojenną edycją MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju mężczyzn, która odbyła się w dniach 9–10 lutego 1946 w stolicy Norwegii – Oslo. Mistrzem świata został Norweg – Odd Lundberg.

Wyniki zawodów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Speed Skating News.info  [dostęp: 2016-09-04].

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1946 w sportach zimowych
1946 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo